William Jordan (1898-1968), rameur d'aviron américain ;
 William Jordan (1921-2016), footballeur anglais ;
 William Jordan (1937-), acteur américain.